«Мадонна с тополями» () — картина в стиле ренессанса итальянского художника Джованни Беллини, на которой изображены Богоматерь со стоящим младенцем и деревцами по бокам. Полотно написано в 1487 году и представляет собой живопись маслом на доске размером 74×58 см. В настоящее время хранится в Галерее Академии в Венеции.

История 
В 1838 году картину, вместе с другими работами, подарил Галерее Академии венецианский аристократ Джироламо Контарини. На полотне стоят подпись автора на латыни и дата создания произведения, 1487 год — «ИОАННЕС.БЕЛЛИНУС.П. / 1487» (). По этой причине картина является важным хронологическим ориентиром для датировок других работ живописца. Это первая Мадонна с младенцем Джованни Беллини, на которой автор сам указал дату её создания.

Описание 
На переднем плане картины изображены Дева Мария и младенец Иисус, фигуры которых, благодаря контрастам богатой хроматической гаммы, кажутся монументальными. Богородица изображена по пояс, стоящей за парапетом из зелёного мрамора и поддерживающей обнажённого младенца, который стоит на самом парапете. На парапете видны подпись автора и дата создания картины.

Мать и дитя изображены на фоне вертикальной зелёной завесы с красным кантом, напоминающей высокие троны с балдахином. За ней, по бокам Богородицы и младенца, изображён пейзаж с симметрично возвышающимися двумя тополями, которые и дали название картине. Тень Богородицы на завесе создаёт ощущение теплого света от заходящего солнца. Этот свет можно увидеть и в рассеянном сиянии среди листьев деревьев, и на линии горизонта, которая отмечает медленный рост холмов к заснеженным вершинам на заднем плане.

См. также 
 Мадонна с благословляющим младенцем

Примечания

Литература 
 

Картины Джованни Беллини
Картины из собраний Галереи Академии